Сенюк — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сенюк, Анна (род. 1942) — польская актриса театра, кино, радио и телевидения, также актриса озвучивания.
 Сенюк, Тарас Михайлович — Герой Украины.
 Сенюк, Ольга (род. 1991) — азербайджанский стрелок из лука украинского происхождения.

Топоним 
 Сенюк (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.